Романский — русская фамилия. Известные носители:

 Романский, Любомир (1912—1989) — болгарско-немецкий дирижёр русского происхождения.
 Романский, Николай Алексеевич (1861—после 1917) — педагог, священник, автор около 50 научных работ по церковной истории и истории Москвы.